Бахов:

 Бахов — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.
 Бахов, Афанасий (ум. 1762) — купец из Великого Устюга XVIII ст.
 Бахов, Дмитрий (род. 1990) — молдавский волейболист.